Hans-Peter Gies – ex pesista tedesco
 Jan Gies – partigiano olandese
 Miep Gies – partigiana olandese